Homberg est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Wilhelm Homberg (1652-1715), chimiste néerlandais
  (1749-1841), écrivain autrichien
 Famille Homberg

Toponyme

Homberg, commune de l'arrondissement de Kusel dans la Rhénanie-Palatinat 
 Homberg, commune de l'arrondissement de Westerwald dans la Rhénanie-Palatinat 
 Homberg (Efze), siège administratif de l'arrondissement de Schwalm-Eder dans la Hesse
 Homberg (Ohm), ville de l'arrondissement de Vogelsberg dans la Hesse
 Homberg, ancienne localité fusionnée à Ratingen

Homberg, commune du canton de Berne

Voir aussi
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme